MPF – Ruch dla Francji (z fr. Mouvement pour la France)
 MPF – czynnik pobudzający dojrzewanie (z ang. mitosis promoting factor)